Engiltschek (auch Inyltschek) bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Engiltschek (Kirgisistan), Dorf im Gebiet Yssykköl an der Mündung des gleichnamigen Flusses
 Engiltschek-Gletscher, zwei große Talgletscher im zentralasiatischen Tian Shan
 Engiltschek (Fluss), Abfluss der Inyltschek-Gletscher, linker Nebenfluss des Sarydschas
 Engiltschekkette, einen Gebirgskamm im Tian Shan
 Engiltschektal, ein Gebirgstal im Tian Shan